Chris Cain (né le ) est le bassiste et choriste du groupe We Are Scientists.

Bassiste américain de rock
Naissance en septembre 1977